Махаринцы — название населённых пунктов на Украине:

 Махаринцы — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Махаринцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.